«Драва» — монитор, относящийся к типу «Эннс». В годы Первой мировой войны под именем «Эннс» входил в состава австрийской Дунайской флотилии. 20 декабря 1918 года интернировался в Белграде и включен в югославскую Дунайскую флотилию. 15 апреля 1920 года официально передан Югославии. 12 апреля 1941 года потоплен немецкой авиацией у Сипа. Позднее поднят венгерскими спасателями и сдан на слом.

Литература 
 Австро-Венгерская дунайская флотилия в мировую войну 1914—1918 годов, Вульф О. Р., СПб, 2004, ISBN 5-902236-14-2
 С. В. Патянин, М. С. Барабанов. Корабли Второй мировой войны ВМС Балканских государств и стран Восточного Средиземноморья. — Морская кампания, 2007, № 3.
 C. А. Балакин. ВМС Италии и Австро-Венгрии 1914—1918 гг. Справочник по корабельному составу. — Морская коллекция, 1997, № 43.

Ссылки 
 Страница на сайте Navypedia.com

Мониторы Австро-Венгрии
Военные корабли Югославии